

Села 
 Зелене — Кіровоградська область, Олександрійський район, Попельнастівська сільська громада
 Зелене — Кіровоградська область, Олександрійський район, Петрівська селищна громада (в минулому — Петрівський район)